Капита́н 1-го ра́нга — морской штаб-офицерский чин, в Военно-морском флоте (ВМФ) Вооружённых Сил (ВС) Российской империи, персональное корабельное воинское звание в ВМФ ВС Союза Советских Социалистических Республик, Российской Федерации и в некоторых других бывших республик Советского Союза.

Соответствует войсковому званию полковник в сухопутных войсках и авиации.

История 
Чин был введён в России Петром I в 1713 году. В 1732 году по решению Воинской морской комиссии деление капитанского чина на ранги было отменено и до 1751 года чину капитана 1-го ранга соответствовал чин «флота капитан» («от/по флоту капитан») или «капитан полковничьего ранга» («капитан ранга полковничьего»). Деление на ранги было восстановлено 5 (16) сентября 1751 года. Предельный возраст нахождения в морском чине Капитан 1-го ранга Русского флота составлял 55 лет.

Звание в ВМФ ВС СССР для инженеров корабельной службы — Инженер-капитан 1 ранга, в 1940 году, инженерного плавающего состава (плавсостава) военно-морского флота присваивалось звание капитан 1-го ранга-инженер. Остальным военнослужащим ВМФ (берегового состава: медицинской службы, химической службы, морской пехоты, морской авиации) присваивалось звание полковник.

В военно-морских флотах многих стран мира эквивалентные звания обычно называются «капитан» (). Для отличия от звания «капитан» звание часто переводится «кэптен». В классификации НАТО аналогичные звания кодируются как OF-5. В германском флоте эквивалентное звание звучит как  («капитен цур зее», ), в испаноязычных  («капитан де навио», ), в португалоязычных —  («капитау ди мар и герра», ). Возможны и другие варианты.

Иногда применяется сокращённое название «каперанг» и жаргонное «капраз».

История знаков различия воинского звания в России 

 Образцы знаков различий Капитан 1-го ранга (ОФ-5) в РИФ, СССР и Российской Федерации

Примечания

См. также 
 Корпуса Морского ведомства Российской империи
Воинские звания в Вооружённых Силах Российской Федерации
 Сарваер
Генерал внутренней службы 1-го ранга

Литература 
 
 
 
 Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР от 7 мая 1940 года «Об установлении воинских званий высшего командного состава Военно-Морского Флота».
 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 августа 1943 года «О делении военнослужащих Военно-Морского Флота на рядовых, старшин и офицеров».

Воинские звания Вооружённых сил СССР
Воинские звания Вооружённых сил России
Воинские звания Украины
Военно-морские звания
 
Воинские звания Азербайджана